Brudzeń Duży (gemeente), een gemeente in Polen
Brudzeń Duży (plaats), een plaats in Polen